Лужане може бити:
Лужане (Алексинац), насељено место у општини Алексинац
Лужане (Подујево), насељено место у општини Подујево